Черка́сские Дво́рики — деревня Сокольского сельского поселения Елецкого района Липецкой области.

География 
Расположены недалеко от ост. п. 212 км на железнодорожной линии Елец — Липецк, восточнее деревни Малая Суворовка.

История 
Основаны переселенцами из села Черкассы (отсюда название).

Население

Инфраструктура 
В деревне функционирует 1 магазин. Почту доставляет почтальон ОПС Соколье, 3 раза в неделю.

Транспорт 
Автобусного сообщения с ближайшими населенными пунктами нет.

Примечания 

Населённые пункты Елецкого района